Thibaudet est un patronyme porté par :
 Albert Thibaudet, critique et essayiste français ;
 Jean-Yves Thibaudet, pianiste français.

Homonymie de patronyme